LOF signifie:
Laboratoire du Futur, 33608 Pessac, France, laboratoire de recherche Rhodia - CNRS - Université Bordeaux 1
Limite d'Ouverture du Feu, pour les unités militaires
Livre des Origines Français, pour les chiens.
Logon opening Form, Logon Opening Form
Loi d'Orientation Foncière, pour les services français de l’Équipement
Lloyd's Open Form, formulaire ouvert de Lloyd, convention de sauvetage couramment utilisée dans le sauvetage en mer